Немезида (грецька міфологія) — давньогрецька богиня помсти.

Астрономічні об'єкти 
 Немезида — гіпотетична зоря, яка обертається навколо Сонця.
 128 Немезида — астероїд головного поясу

Література 
 Немезида — роман Агати Крісті.
 Немезида — роман Айзека Азімова.

Кінематографія 
 Немезида — фантастичний бойовик Альберта П'юна.
 Немезида 2: Туманність
 Немезида 3: Важка здобич
 Немезида 4: Ангел смерті

Відеоігри 

 Resident Evil 3: Nemesis — 3-тя відеогра серії Resident Evil.

Інше 
 Операція «Немезида» — серія терористичних акцій в 1920—1922 роках
 Nemesis — перший британський морехідний військовий корабель із металевим корпусом.